... In Shallow Seas We Sail — четвертий студійний альбом пост-хардкор гурту Emery, який був випущений 2 червня 2009 року під лейбом Tooth & Nail Records. Альбом дебютував під номером 50 у Billboard 200. 20 червня 2009 альбом займав першу сходинку на Billboard.

Список композицій

Примітки

Посилання 

Альбоми Emery
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми